Els marícoles (Maricola) constitueixen un subordre de triclàdides que habiten principalment l'aigua salada. Tanmateix, es coneixen casos de marícoles que habiten aigües dolces o salobres.

Taxonomia i Filogènia

Història 
El grup dels Maricola fou proposat per primera vegada l'any 1892 per Hallez, que en va reconèixer tres famílies: Otoplanida, Procerodida i Bdellourida. Dos anys més tard, el 1984, Hallez va canviar de nom aquestes famílies a Otoplanidae, Procerodidae i Bdellouridae. L'any 1906 Böhmig va classificar els Maricola en dues famílies i cinc subfamílies: Procerodidae (Euprocerodinae, Cercyrinae, Micropharynginae) i Bdellouridae (Uteriporinae, Eubdellourinae). L'any 1909 Wilhelmi va redactar un monogràfic del grup en el que constaven cinc famílies: Procerodidae, Uteriporidae, Cercyridae, Bdellouridae, Micropharyngidae). Von Graff va fer servir la mateixa classificació l'any 1916. Finalment, l'any 1989 Ronald Sluys va reconèixer les sis famílies actuals basant-se en anàlisis filogenètiques de tot el grup.

Classificació 
Classificació taxonòmica dels marícoles segons Sluys et al. 2009:

 Ordre Tricladida
 Subordre Maricola
Superfamília Cercyroidea
Família Centrovarioplanidae
Família Cercyridae
Família Meixnerididae
Superfamília Bdellouroidea
Família Uteriporidae
Família Bdellouridae
Superfamília Procerodoidea
Família Procerodidae

Filogènia 
Arbre filogenètic dels triclàdides segons Sluys i col·laboradors (2009):

S'ha realitzat un únic estudi filogenètic de diversos gèneres de marícola basant-se en dades moleculars:

Referències